

Astronomia
 70744 Maffucci – asteroide della fascia principale

Persone
 Angelo Maffucci – medico e accademico italiano
 Mario Maffucci – giornalista, autore televisivo e dirigente televisivo italiano
 Marta Maffucci – scenografa italiana
 Matteo Maffucci – cantante italiano